Rumi vagy Rúmí lehet:

Rumi, a két maláj ábécé közül az elterjedtebb.
Rumi, japán női név (るみ, ルミ).
Dzsalál ad-Dín Rúmí, 13. századi perzsa költő és filozófus.
Ibn ar-Rúmí, 9. századi arab költő
Moto Rumi, 1949 és 1969 között működő motorkerékpár gyártó vállalat